Кабицы — хутор в составе Барковского сельсовета Тимского района Курской области России.

География 
Расположен в 15 км к северо-западу от посёлка Тим, вдоль автодорогитрассы Курск—Воронеж. Примыкает к лесным участкам (Волчонков, Тарасов, Чекановский — местные названия лесных массивов).

История 
Название хутора происходит от устаревшего слова «кабица», что означало на русских говорах Дона и Кубани, а также в украинском языке — печь или очаг. Время основания точно не известно. В 1950—1970 годах был процветающим колхозом и насчитывал около 70—80 дворов.

Современное состояние 
В настоящее время является вымирающей деревней, где официально проживает одна семья (2 человека). Хутор насчитывает 6 домов, 5 из которых пустуют. В летний период времени количество проживающих увеличивается до 5—7 человек.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 5 человек.
 Гендерный состав
В 2010 году в селе проживал 2 человека — по одному мужчине и женщине.

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство, действовал колхоз.

Транспорт 
Европейская трасса Е38. Остановка общественного транспорта «Кабицы».

Примечания 

Населённые пункты Тимского района